Зда́ние би́ржи — архитектурные сооружения в нескольких городах:
 Здание биржи (Калининград)
 Здание биржи (Москва)
 Здание биржи (Санкт-Петербург)
 Здание биржи (Стокгольм)